Хэ́тэуэй, Ха́тауэй () — английская фамилия. Известные носители:
 Хэтэуэй, Гарнет (род. 1991) — американский хоккеист.
 Хэтэуэй, Генри (1898—1985) — американский кинорежиссёр и продюсер.
 Хэтэуэй, Джон (род. 1987) — английский боец ММА.
 Хэтэуэй, Ноа (род. 1971) — американский киноактёр.
 Хэтэуэй, Уильям Додд (1924—2013) — американский политик-демократ.
 Хэтэуэй, Энн (род. 1982) — американская киноактриса.
 Хэтэуэй, Энн (1555 или 1556 — 1623) — жена Уильяма Шекспира.

Примечания